

Codici 
 PRE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pore (Colombia)

Informatica 
 <pre>...</pre> – elemento HTML che crea un testo pre-formattato

Altro 
 PRE – Pura Raza Española, acronimo per indicare un cavallo di "Pura Razza Spagnola"